Imre Forgách (zm. 1599) – nadżupan trenczyński
 János Forgách (zm. 1301) – arcybiskup Kalocsy
 Zsigmond Forgách – baron